Киргизско-таджикские отношения — двусторонние дипломатические отношения между Республикой Таджикистан и Киргизской Республикой. Установлены 14 января 1993 года.

История 
В марте 1997 года в Душанбе открылось посольство Киргизии. В Бишкеке функционирует посольство Таджикистана.

Глава Республики Таджикистан Эмомали Рахмон посещал Киргизию в январе 1993 года, мае 1998 года, мае 2013 года. Первый президент Киргизской Республики Аскар Акаев совершал поездки в Таджикистан в июле 1996 года и мае 2004 года. Второй президент Киргизии Курманбек Бакиев посещал Согдийскую область Таджикистана в мае 2008 года.

Государства сотрудничают в рамках множества международных и региональных организаций, таких Организация Объединённых Наций, Содружество Независимых Государств, Организация Договора о коллективной безопасности, Шанхайская организация сотрудничества, Евразийский экономический союз.

По данным Национального статистического комитета Киргизии, в январе-мае 2011 года товарооборот между двумя республиками составил 11 миллионов долларов США.

Таджикистан и Кыргызстан разделяют более 900 километров государственной границы. При этом около половины линии не демаркировано, из-за чего у приграничных жителей обоих государств возникают проблемы из-за доступа к воде, пастбищам и дорогам. Спорные территории составляют примерно 30% от границы двух стран.

Пограничные инциденты между Киргизией и Таджикистаном происходили в январе и в мае 2014 года. 29 апреля 2021 года произошли серьёзные вооружённые столкновения на границе обеих стран. В сентябре 2022 года вооруженные столкновения вновь произошли по всему периметру киргизско-таджикской границы.

Киргизы в Таджикистане 
На территории Республики Таджикистан проживают 56 тысяч киргизов. Функционируют 64 киргизские школы. При этом в 37 школах языком обучения является киргизский, в 24 школах — киргизский и таджикский, в двух школах уроки преподаются на узбекском и киргизском, также действует смешанная школа с таджикским, киргизским и русским языками обучения.

Таджики в Киргизии 
В Киргизии проживают около 50 тысяч этнических таджиков. Посольство Таджикистана в Киргизии играет важную роль в их жизнедеятельности. В стране функционируют семь таджикских школ. В трёх из них уроки преподаются на таджикском, также работают три школы с таджикскими классами и одна киргизская школа с таджикским классом.

Таджики проживают в Баткенской области и Кара-Сууском районе Ошской области Киргизской Республики. В связи с межнациональными конфликтами в Ошской и Джалал-Абадской областях Киргизии руководство Таджикистана оказало жителям южных регионов страны гуманитарную помощь (всего было доставлено 252 тонны гуманитарного груза).

См. также 
 Киргизско-таджикская граница

Примечания

Ссылки 
 Посольство Республики Таджикистан в Кыргызской Республике 
 МИД Таджикистана об отношениях с Киргизией
 Посольство Кыргызской Республики в Республике Таджикистан 

Киргизско-таджикистанские отношения